Bengt Höglund kan avse:
Bengt Höglund, 1921–2006, nationalekonom
Bengt Höglund, 1937–2017, litteraturkritiker
Bengt Höglund, född 1975, ishockeyspelare